Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Bridlington :
 Le HMS Bridlington était un dragueur de mines de la classe Hunt dont la construction commence sous ce nom. Renommé HMS Goole avant son lancement en 1919, il est terminé en 1926 et renommé . Il a été mis au rebut en 1962.
 Le  était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1940 et transféré au ministère de l'Air du même nom en 1946. Il a été mis au rebut en 1960.

Bridlington